Ringkøbing, een Deense stad
 Ringkøbing (parochie), een Deense parochie
 Ringkøbing Amt, een Deense provincie van 1793 tot 1970
 Ringkjøbing (provincie), een Deense provincie van 1970 tot 2007